Pleine-Selve pode se referir a:
 Pleine-Selve (Aisne)
 Pleine-Selve (Gironde)

Desambiguações de topônimos